Ігнасіо Гонсалес () — іспаномовне ім'я.

Відомі носії:

 Ігнасіо Карлос Гонсалес (1971) — аргентинський футболіст
 Ігнасіо Гонсалес Гонсалес (1960) — іспанський політик
 Ігнасіо Марія Гонсалес Сантін (1838 — 1915) — домініканський політичний діяч
 Ігнасіо Марія Гонсалес Гатті (1982) — уругвайський футболіст

Див. також 
 Гонсалес